Ли Сынбон, другой вариант — Ли Сын Бон (1919 год, село Пуциловка, Никольск-Уссурийский уезд, Приморская область — дата смерти неизвестна) — колхозник колхоза «Полярная звезда» Средне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился в 1919 году в крестьянской семье в селе Пуциловка Никольск-Уссурийского уезда. В 1937 году вместе с родителями депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. Окончил 9 классов средней школы. Трудился рядовым колхозником в рисоводческой бригаде в корейском колхозе «Полярная звезда» Средне-Чирчиского района.

За выдающиеся трудовые достижения по итогам 1948 года награждён в 1949 году Орденом Ленина.

В 1949 году получил в среднем с каждого гектара по 80,6 центнеров риса на участке площадью 5 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1950 года «за получение высоких урожаев риса, хлопка и зеленцового стебля кенафа на поливных землях при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом звания Героя Социалистического Труда были удостоены четыре колхозника колхоза «Полярная звезда»: Ким Пендю, Пак Бон Чун, Ли Гванок и Хэ Рим.

Дата смерти не установлена.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1949, 1950)

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Ли Сын Бон

Герои Социалистического Труда колхоза «Полярная звезда» Средне-Чирчикского района